SFV kan syfta på:

Sjöfartsverket, en svensk myndighet
Statens fastighetsverk, en svensk statlig förvaltningsmyndighet
SFV, ett checksum-format Simple File Verification
Svenska folkskolans vänner, en finlandssvensk förening
Sveriges Film- och Videoförbund, en svensk branschorganisation för icke professionella filmskapare
SFV, IATA:s kod för flygplatsen i Santa Fe Do Sul, delstaten São Paulo, Brasilien
Street Fighter V, ett datorspel